Lodewijk Willem van Baden (1865-1888)
 Lodewijk Willem van Baden-Baden